Chris Taylor (né le  à Stratford, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur. Chris est le frère du joueur de la LNH, Tim Taylor.

Carrière en club 
En 1988, il commence sa carrière avec les Knights de London dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1990 dans la Ligue nationale de hockey par les Islanders de New York en , en . Il passe professionnel avec les Islanders de Capital District dans la Ligue américaine de hockey en 1992.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989 || Knights de London || LHO ||62 ||7 ||16 ||23 ||52 ||15 ||0 ||2 ||2 ||15
|-
|1989-1990 || Knights de London || LHO ||66 ||45 ||60 ||105 ||60 ||6 ||3 ||2 ||5 ||16
|-
|1990-1991 || Knights de London || LHO ||65 ||50 ||78 ||128 ||50 ||7 ||4 ||8 ||12 ||6
|-
|1991-1992 || Knights de London || LHO ||66 ||48 ||74 ||122 ||57 ||10 ||8 ||16 ||24 ||9   
|-
|1992-1993 || Islanders de Capital District || LAH ||77 ||19 ||43 ||62 ||32 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-  
|1993-1994 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||79 ||21 ||20 ||41 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 || Islanders de New York || LNH ||10 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 || Grizzlies de Denver || LIH ||78 ||38 ||48 ||86 ||47 ||14 ||7 ||6 ||13 ||10 
|-
|1995-1996 || Islanders de New York || LNH ||11 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Grizzlies de l'Utah || LIH ||50 ||18 ||23 ||41 ||60 ||22 ||5 ||11 ||16 ||26
|-
|1996-1997 || Islanders de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 || Grizzlies de l'Utah || LIH ||71 ||27 ||40 ||67 ||24 ||7 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|1997-1998 || Grizzlies de l'Utah || LIH ||79 ||28 ||56 ||84 ||66 ||4 ||0 ||2 ||2 ||6 
|- 
|1998-1999 || Bruins de Providence || LAH ||21 ||6 ||11 ||17 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Bruins de Boston || LNH ||37 ||3 ||5 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Thunder de Las Vegas || LIH ||14 ||3 ||12 ||15 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Americans de Rochester || LAH ||49 ||21 ||28 ||49 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Sabres de Buffalo || LNH ||11 ||1 ||1 ||2 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2000-2001 || Americans de Rochester || LAH ||45 ||20 ||24 ||44 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Sabres de Buffalo || LNH ||14 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2001-2002 || Americans de Rochester || LAH ||77 ||21 ||45 ||66 ||66 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2002-2003 || Americans de Rochester || LAH ||61 ||12 ||55 ||67 ||44 ||3 ||3 ||1 ||4 ||2 
|-
|2002-2003 || Sabres de Buffalo || LNH ||11 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Sabres de Buffalo || LNH ||54 ||6 ||6 ||12 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Americans de Rochester || LAH ||24 ||9 ||18 ||27 ||20 ||16 ||5 ||12 ||17 ||0 
|-
|2004-2005 || Americans de Rochester || LAH ||79 ||21 ||58 ||79 ||50 ||9 ||1 ||8 ||9 ||4 
|-
|2005-2006 || Americans de Rochester || LAH ||32 ||11 ||26 ||37 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Lions de Francfort || DEL ||52 ||12 ||34 ||46 ||80 ||8 ||1 ||9 ||10 ||8 
|-
|2007-2008 || Lions de Francfort || DEL ||56 ||17 ||49 ||66 ||48 ||12 ||5 ||8 ||13 ||6 
|-
|2008-2009 || Lions de Francfort || DEL ||52 ||15 ||34 ||49 ||60 ||5 ||0 ||3 ||3 ||4 
|-
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH ||80 ||17 ||44 ||61 ||89 ||7 ||1 ||3 ||4 ||6 
|-
|2010-2011 || Americans de Rochester || LAH || 72|| 10|| 41|| 51|| 38|| -|| -|| -|| -|| -

| 149 || 11 || 21 || 32 || 48 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

 

Naissance en mars 1972
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Knights de London
Joueur des Islanders de Capital District
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Grizzlies de Denver
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Frankfurt Lions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Gagnant du trophée Fred-T.-Hunt